Wyer ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Wyer (1927–2012), Schweizer Politiker (CVP)
 John Wyer (1909–1989), britischer Motorsportingenieur und Rennleiter
 Percy Wyer (1884–1965), kanadischer Marathonläufer
 Reginald Wyer (1901–1970), britischer Kameramann

Siehe auch:
 Wier
 Wyre